

Persone
 Consiglia Licciardi (1959) – cantante italiana
 Gennaro Licciardi (1956-1994) – mafioso italiano
 Maria Licciardi (1951) – criminale italiana
 Peppe Licciardi (1957) – chitarrista e compositore italiano.
 Vincenzo Licciardi (1965) – criminale italiano

Altro
 Clan Licciardi – sodalizio camorristico di Napoli